Пояски:

 Пояски — село на Украине, находится в Олевском районе Житомирской области.
 Пояски Каспари — полоса материала клеточных стенок в радиальных и поперечных стенках эндодермы.